

Sigle 
 Acido desossiribonucleico
 Acción Democrática Nacionalista – partito politico boliviano
 Agenzia di notizie – agenzia di stampa italiana, poi confluita in Adnkronos
 Alleanza Democratica Nazionale – partito politico italiano
 Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst – agenzia di stampa tedesca
 Archivio Diaristico Nazionale – archivio pubblico di documenti cartacei in forma diaristica, epistolare e autobiografica
 Associació per a la defensa de la natura – Associazione per la Difesa della natura, organizzazione non governativa andorrana

Codici  
 adn – codice ISO 639-3 della lingua adang

Geologia 
 Arenarie di Nerano – nel comune di Massa Lubrense (NA), – sintema stratigrafico della Campania

Musica
ADN – etichetta discografica indipendente della scena Industrial italiana degli anni '80.

Altro 
 ADN – quotidiano gratuito spagnolo
 ADN – sigla automobilistica internazionale dello Yemen